TLP steht für:

 Tactical Leadership Programme, eine Weiterbildungseinrichtung für Kampfflugzeugbesatzungen der NATO-Luftstreitkräfte, seit 2009 stationiert auf dem Flughafen Albacete 
 Tageslichtprojektor (Overhead-Projektor)
 Tanzania Labour Party, Oppositionspartei in Tansania
 Tausend-Leser-Preis, eine Kennzahl in der Werbung
 Tehreek-e-Labbaik Pakistan, dschihadistische Bewegung in Pakistan
 Tension Leg Platform, eine Bauweise für schwimmende Bohrplattformen
 Tractatus Logico-Philosophicus, das erste Hauptwerk des österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein
 Transient Lunar Phenomena, kurzzeitige, lokale Helligkeits- oder Farbveränderungen auf der Mondoberfläche
 Traffic Light Protocol, standardisierte Textkennzeichnung. Ermöglicht einem Urheber die Verbreitung von Informationen einzuschränken
 Temperaturabhängiges Lastprofil

TLP